Giuseppe Chiariello (1924-1970) – carabiniere italiano, insignito di Medaglia d'Oro al Valor Civile alla memoria    
 Luigi Chiariello (1943) – cardiochirurgo italiano